Рафаэ́ль Тадево́сович Шахбазя́н (, 23 июня 1930, Ереван) — армянский советский политический, государственный и хозяйственный деятель.

 1943 — поступил на в Ереванский штамповочный цех обувной фабрики рабочим.
 1952 — окончив техникум лёгкой промышленности в Ереване, уехал в Москву и поступил в Московский технологический институт. Параллельно с учёбой, работает на Московской обувной фабрике, пройдя путь от мастера, начальника цеха, начальника ОТК до главного инженера, а в 1959 — директор фабрики.
 С 1961 — переезжает в Ереван и становится генеральным директором кожевенно-производственного объединения им. Шаумяна.
 Был представителем министерства лёгкой промышленности СССР во Франции, Италии и Испании.
 Начальник Главного Управления газификации Армянской ССР. В дальнейшем — Председатель госкомитета Армении по газификации.
 1983—1990 — депутат верховного совета Армянской ССР.
 1990—1993 — был министром продовольствия и хлебопродуктов Армении, исполнял обязанности министра сельского хозяйства.
 Автор 26 изобретений.

Награды 

Награждён орденами «Знак Почёта» (1966), «Дружбы Народов» (1980), двумя орденами «Трудового красного знамени» (1971, 1974).

Примечания

Источники 
 Армянская советская энциклопедия (Ереван, 1982, том 8, стр. 419)

Министры сельского хозяйства Армении
Изобретатели по алфавиту